Установка фракціонування Ju'aymah – підприємство саудійської нафтогазової промисловості, котре здійснює розділення зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ).

У другій половині 1970-х в Саудівській Аравії почали реалізовувати проекти, метою яких була організація раціонального використання попутного газу, котрий у великих кількостях отримували при розробці нафтових родовищ. Підготована на газопереробних заводах суміш гомологів метану з 1978 року надходила для подальшого фракціонування на завод у Ju'aymah (на околиці Рас-Таннури). Зокрема, з ГПЗ Утманія (названий так по одному з блоків найбільшого в світі родовища Гавар) подавалась суміш С2+ в об’ємах 330 тисяч барелів на добу, тоді як з ГПЗ Беррі (розташований на однойменному нафтовому родовищі) надходила фракція С3+ (тобто без етану) в об’ємі 100 тисяч барелів.

В подальшому до Ju'aymah підключали інші джерела ЗВГ. Так, на початку 2000-х став до ладу комплекс вилучення ЗВГ Гавія, поява якого пов’язана із розробкою залягаючих під Гаваром газових родовищ. А у кінці цього ж десятиріччя почали надходити вуглеводні із ГПЗ Хурсанія, котрий обслуговує однойменне родовище нафти. Причому якщо із Гавії отримують фракцію С2+, то з Хурсанії надходить як вона, так і С3+. Остання також подається з ряду заводів по підготовці нафти – Абкайк (гігантський комплекс, який обслуговує родовища Гавар і Абкайк), Катіф (введений у 2004-му для роботи з нафтою родовищ Катіф та Абу-Сафа) і Абу-Сафа (запущена так само в 2004-му установка підготовки однойменного офшорного нафтового родовища). Також можливо відзначити, що існує можливість отримання суміші ЗВГ із ГПЗ Шедгум (ще один з блоків Гавару), проте призначенням останнього є передусім живлення фракціонатора у Янбу.

На момент введення в експлуатацію завод у Ju'aymah складався із двох технологічних ліній загальною потужністю 528 тисяч барелів на добу.  В 1999-му додали третю лінію, а після запуску в 2010-му четвертої потужність майданчику досягла 1,1 млн барелів на добу, що було найбільшим показником у світі.

Завод розділяє суміш ЗВГ на етан, пропан, бутан, пентан та фракцію С6+ (наявність депентанайзера вирізняє його від більшості інших фракціонаторів світу). Етан призначений для живлення численних установок парового крекінгу, споруджених у Джубайлі. Тут в 1984-му почало роботу піролізне виробництво компанії Sadaf, за яким послідували установки Petrokemya, Kemya, SEPC, Sharq, Saudi Kayan, JCP. Більшість з них розраховані на споживання етану або етану і пропану у рівних чи близьких пропорціях, втім, одна з установок на 85% живиться за рахунок бутану. Також в 2004-2009 у Джубайлі стали до ладу три заводи дегідрогенізації пропану компаній Saudi Polyolefins, APC і Al-Waha.  Що стосується бутану, то його потребують заводи по виробництву MTBE, запущені в 1989 – 1997 роках компаніями Ibn Sina, Ibn Zahr та Sadaf.

Хоча більшість пропану та бутану споживають нафтохімічні виробництва Джубайля, проте частина цих продуктів експортується морським шляхом через термінал у Рас-Таннурі (Сі-Айленд). Для їх проміжного зберігання використовують сім резервуарів з об’ємом по 600 тисяч барелів кожен – чотири для пропана та три для бутана.

Фракція гексан-плюс (С6+) відправляється до Джубайля для компанії Saudi Chevron Phillips. Що стосується пентана, то він змішується із газовим бензином (фракція С5+) та передається до нафтопереробного заводу в Рас-Таннурі. Також споживачем газового бензину є кілька установок парового крекінгу в Джубайлі.

Примітки 

Ju'aymah
Підприємства Саудівської Аравії